Duron bzw. Durón steht für: 

 die spanische Gemeinde Durón
 den Namen eines Prozessors, siehe AMD Duron
 den Namen eines Bachs im Durontal

Duron bzw. Durón ist der Name folgender Personen:

 Juan Manuel Gálvez Durón (1887–1972), Präsident von Honduras
 Jacques Duron (1904–1974), französischer Dichter, Romanist und Musikschriftsteller
 Philippe Duron (* 1947), französischer Politiker
 Sebastián Durón (1660–1716), spanischer Organist und Komponist

Siehe auch:
 AMD Mobile Duron